Spinnin' Deep — голландський лейбл, один із 40 суб-лейблів Spinnin' Records, заснований в 2009 році, що спеціалізується на музиці жанру хауз, діп-хауз, тек-хауз та інших жанрах EDM. Лейбл включає в себе таких виконавців як Леон Болір, CamelPhat, Zki & Dobre, EDX, Грегор сальто та інші.

Виконавці

Теперішні

Колишні

Посилання 

Warner Music Group
Музичні лейбли